Sračka může být

vulgární označení pro
 průjem
 výkal
 označení pro nekvalitní produkt nebo expresivně k snížení nějaké hodnoty „Pořád mluví ty svoje sračky“, bývá používána také jako nadávka (ve smyslu neschopná osoba nebo zbabělec).
krajová odrůda slivoní
 sračky – odrůda Bílých Karpat, žluté plody
 malé sračky – odrůda Bílých Karpat, fialové plody

Reference

Externí odkazy 
 

Odrůdy slivoní